Сеидназар Мятиев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1909 году в Закаспийской области. Член КПСС с 1931 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1929—1946 гг. — крестьянин, комсомольский работник, партийный работник, инструктор отдела агитации и пропаганды ЦК КП(б) Туркменистана, в аппарате ЦК КП Туркменистана, первый секретарь Марыйского обкома КП Туркменистана, первый секретарь Ашхабадского обкома КП Туркменистана, заведующий кафедрой истории КПСС Туркменского государственного университета.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов, Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва.

Умер в Ашхабаде в 1964 году.

Комментарии

Ссылки 
 Некролог в Совет Туркменистаны

Первые секретари Марыйского обкома КП Туркменской ССР
Первые секретари Ашхабадского обкома КП Туркменской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Туркменской ССР 5-го созыва